Тоттенхэм ():
 Тоттенем — район Лондона.
 «Тоттенхэм Хотспур» — футбольный клуб.

См. также